Eastwood hace referencia a:

 Eastwood (Escocia)
 Eastwood (Luisiana), Estados Unidos
 Eastwood (Míchigan), Estados Unidos

Australia 
 Eastwood (Australia Meridional)
 Eastwood (Nueva Gales del Sur)
 Eastwood (Victoria)

Inglaterra 
 Eastwood (Essex)
 Eastwood (Herefordshire)
 Eastwood (Nottinghamshire)
 Eastwood (Yorkshire del Oeste)
 Eastwood (Yorkshire del Sur)